Ханс Бессер (, 4 февраля 1935, Майсен — 2002) — немецкий шахматист, мастер ФИДЕ.

Родился на территории ГДР, в середине 1950-х гг. переехал в ФРГ. Входил в число сильнейших шахматистов ФРГ во 2-й половине 1960-х — начале 1970-х гг.

Чемпион ФРГ 1967 г. (разделил 1—2 места с Р. Хюбнером, дополнительный матч завершился вничью).

В составе сборной ФРГ участник командного чемпионата Европы 1965 г., Кубков Клары Бенедикт 1967 и 1970 гг. (в 1967 г. сборная стала победителем соревнования, в 1970 г. завоевала бронзу), командного турнира северных стран 1972 г., ряда международных матчей.

В 1967 г. представлял ФРГ в зональном турнире.

Основные спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии Х. Бессера в базе Chessgames
 Личная карточка Х. Бессера на сайте 365Chess

Шахматисты Германии
Шахматисты ГДР
Шахматисты ФРГ
Шахматисты XX века
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам
Мастера ФИДЕ по шахматам